La Serie A2 2021-2022 è la 24ª edizione del campionato nazionale di calcio a 5 di secondo livello. La stagione regolare è iniziata l'8 ottobre 2021 e si è conclusa il 14 maggio 2022, prolungandosi fino al 5 giugno con la disputa dei play-off.

Regolamento
Le squadre sono divise in 4 gironi, tre da 13 e uno da 14 squadre. Verranno promosse quattro squadre: le due vincenti gli spareggi tra le vincenti i gironi e le due vincenti i play-in tra le due perdenti di cui sopra e le due vincenti dei play-off, quest'ultimi giocati dalle squadre classificate tra il secondo e il quinto posto. Le retrocessioni passano da 4 a 14: retrocederanno in Serie B le squadre classificate all'ultimo e al penultimo posto di ciascun girone e le 6 società perdenti le gare di playout, ai quali partecipano le squadre classificate tra il terzultimo e il quartultimo posto. Nelle gare ufficiali è fatto obbligo di inserire in distinta giocatori che abbiano compiuto il 15º anno di età, di cui almeno il 50% di essi deve essere formato in Italia.

Criteri in caso di arrivo a pari punti 
In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine di un campionato, si procede alla compilazione:
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti;
b) a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
c) della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
d) della differenza fra reti segnate e subite al termine della Stagione Regolare;
e) del maggior numero di reti segnate al termine della Stagione Regolare;
f) del minor numero di reti subite al termine della Stagione Regolare;
g) del maggior numero di vittorie realizzate al termine della Stagione Regolare;
h) del minor numero di sconfitte subite al termine della Stagione Regolare;
i) del maggior numero di vittorie esterne al termine della Stagione Regolare;
j) del minor numero di sconfitte interne al termine della Stagione Regolare;
k) del sorteggio.

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica

Verdetti 
 360 GG, promossa in Serie A 2022-23 dopo lo spareggio promozione, viene assorbita dal Monastir Kosmoto.
 Sestu retrocesso, dopo i play-out, in Serie B 2022-23.
 Atletico Nervesa rinuncia alla partecipazione del campionato a stagione in corso (10ª giornata). Le gare disputate dalla società non sono considerate valida ai fini della classifica. Nelle rimanenti partite, le società che avrebbero dovuto incontrare l'Atletico Nervesa osservano un turno di riposo.
 Arzignano non iscritto al campionato di Serie A2 2022-23. Monastir Kosmoto retrocesso in Serie B si iscrive al campionato di Serie A 2022-23 dopo aver assorbito la 360 GG. Milano retrocesso in Serie B 2022-23 dopo i play-out ma successivamente ripescato.

Capoliste solitarie

Statistiche 
 Maggior numero di vittorie: 360GG (18)
 Minor numero di vittorie:  Monastir Kosmoto (0)
 Maggior numero di pareggi: Leonardo (6)
 Minor numero di pareggi: Monastir Kosmoto, Altovicentino (1)
 Maggior numero di sconfitte:  Monastir Kosmoto (23)
 Minor numero di sconfitte: 360GG (2)
 Miglior attacco: Mantova (125)
 Peggior attacco: Monastir Kosmoto (38)
 Miglior difesa: 360GG (38) 
 Peggior difesa: Monastir Kosmoto (163)
 Miglior differenza reti: 360GG (+75)
 Peggior differenza reti: Monastir Kosmoto (-125)
 Miglior serie positiva: 360GG (11ª, 13ª, 12ª, 14ª-21ª, 23ª-26ª) (15)
 Maggior numero di vittorie consecutive: 360GG (11ª, 13ª, 12ª, 14ª-20ª) (10)
 Maggior numero di sconfitte consecutive: Monastir Kosmoto (1ª, 3ª-14ª, 16ª-20ª) (18)
 Partita con maggiore scarto di gol: Mantova-Sestu 11-0 (23ª) (11)
 Partita con più reti: Saints Pagnano-Sestu 8-9 (15ª) (17)
 Maggior numero di reti in una giornata: 24ª (55)
 Minor numero di reti in una giornata: 3ª (29)

Classifica marcatori

Calendario e risultati

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica

Verdetti 
 Pistoia promosso in Serie A 2022-23 dopo lo spareggio promozione.
 CUS Ancona e, dopo i play-out, Buldog Lucrezia retrocessi in Serie B 2022-23.
 Porto San Giorgio rinuncia alla partecipazione del campionato a stagione in corso (11ª giornata). Le gare disputate dalla società non sono considerate valida ai fini della classifica. Nelle rimanenti partite, le società che avrebbero dovuto incontrare il Porto San Giorgio osservano un turno di riposo.
 Vis Gubbio non iscritto al campionato di Serie A2 2022-23.

Capoliste solitarie

Statistiche 
 Maggior numero di vittorie: Città di Mestre (15)
 Minor numero di vittorie: CUS Ancona (1)
 Maggior numero di pareggi: Pistoia, Sampdoria (6)
 Minor numero di pareggi: CUS Ancona (1)
 Maggior numero di sconfitte: CUS Ancona (20)
 Minor numero di sconfitte: Pistoia, Sampdoria (2)
 Miglior attacco: Città di Mestre (115)
 Peggior attacco: Fenice (47)
 Miglior difesa: Sampdoria (51)
 Peggior difesa: CUS Ancona (128)
 Miglior differenza reti: Città di Mestre (+42)
 Peggior differenza reti: CUS Ancona (-76)
 Miglior serie positiva: Sampdoria (3ª-7ª, 9ª, 11ª-12ª, 15ª, 13ª, 16ª, 14ª, 17ª-20ª, 22ª, 24ª-26ª) (20)
 Maggior numero di vittorie consecutive: Pistoia (1ª-2ª, 4ª-6ª, 8ª-10ª) (8)
 Maggior numero di sconfitte consecutive: CUS Ancona (3ª-4ª, 6ª-10ª, 14ª, 12ª, 15ª, 13ª, 16ª-17ª, 19ª-21ª) (16)
 Partita con maggiore scarto di gol: Vis Gubbio-Prato 16-3 (15ª) (13)
 Partita con più reti: Vis Gubbio-Prato 16-3 (15ª) (19)
 Maggior numero di reti in una giornata: 9ª (47)
 Minor numero di reti in una giornata: 4ª (27)

Classifica marcatori

Calendario e risultati

Girone C

Squadre partecipanti

Classifica

Verdetti 
 Fortitudo Pomezia promossa in Serie A 2022-23 dopo il play-in.
 Academy Pescara, Mirafin e, dopo i play-out, Aurelia Nordovest e Tombesi retrocesse in Serie B 2022-23.

Capoliste solitarie

Statistiche 
 Maggior numero di vittorie: Active Network (20)
 Minor numero di vittorie: Academy Pescara, Mirafin (2)
 Maggior numero di pareggi: Italpol Roma (5)
 Minor numero di pareggi: Academy Pescara, Lazio (0)
 Maggior numero di sconfitte: Academy Pescara (22)
 Minor numero di sconfitte: Active Network (3)
 Miglior attacco: Active Network (123)
 Peggior attacco: Academy Pescara (54)
 Miglior difesa: Ecocity Genzano (54)
 Peggior difesa: Academy Pescara (144)
 Miglior differenza reti: Ecocity Genzano (+61)
 Peggior differenza reti: Academy Pescara (-90)
 Miglior serie positiva: Active Network (3ª-4ª, 6ª, 5ª, 7ª-10ª, 12ª-14ª) (11)
 Maggior numero di vittorie consecutive: Fortitudo Pomezia (18ª, 20ª-26ª) (8)
 Maggior numero di sconfitte consecutive: Academy Pescara (6ª, 8ª-9ª, 11ª, 10ª, 12ª-13ª, 16ª, 14ª, 17ª), Mirafin (17ª-18ª, 14ª, 19ª-25ª) (10)
 Partita con maggiore scarto di gol: Mirafin-Ecocity Genzano 1-14 (17ª) (13)
 Partita con più reti: Benevento-Academy Pescara 9-7 (10ª) (16)
 Maggior numero di reti in una giornata: (21ª) (56)
 Minor numero di reti in una giornata: (25ª) (34)

Classifica marcatori

Calendario e risultati

Girone D

Squadre partecipanti

Classifica

Verdetti 
 Melilli promosso in Serie A 2022-23 dopo il play-in.
 Bernalda, Arcobaleno Ispica e, dopo i play-out, Atletico Cassano retrocessi in Serie B 2022-23.
 Atletico Cassano non iscritto al campionato di Serie B 2022-23.

Capoliste solitarie

Statistiche 
 Maggior numero di vittorie: Melilli, Città di Cosenza (16)
 Minor numero di vittorie: Bernalda (3)
 Maggior numero di pareggi: Giovinazzo (8)
 Minor numero di pareggi: GEAR Sport (0)
 Maggior numero di sconfitte: Bernalda (18)
 Minor numero di sconfitte: Giovinazzo (1)
 Miglior attacco: Giovinazzo (112)
 Peggior attacco: Regalbuto (62)
 Miglior difesa: Regalbuto (48)
 Peggior difesa: Bernalda (126)
 Miglior differenza reti: Melilli (+51)
 Peggior differenza reti: Bernalda (-63)
 Miglior serie positiva: Giovinazzo (7ª-11ª, 13ª-14ª, 17ª, 15ª, 18ª, 16ª, 20ª-22ª, 19ª, 23ª-24ª, 26ª) (18)
 Maggior numero di vittorie consecutive: Città di Cosenza (1ª-3ª, 5ª-7ª), Melilli (6ª-8ª, 10ª-11ª, 13ª) (6)
 Maggior numero di sconfitte consecutive: Bernalda (17ª-26ª) (10)
 Partita con maggiore scarto di gol: Giovinazzo-GEAR Sport 13-0 (19ª) (13)
 Partita con più reti: Catanzaro Futsal-Aquile Molfetta 12-6 (15ª) (18)
 Maggior numero di reti in una giornata: (7ª, 21ª) (54)
 Minor numero di reti in una giornata: (17ª) (29)

Classifica marcatori

Calendario e risultati

Spareggio tra le vincenti

Formula 
Le quattro società giunte al primo posto di ciascun girone al termine della stagione regolare si incontreranno a due a due per decretare due delle quattro società promosse alla Serie A 2022-23. Gli incontri si svolgeranno con formula di andata e ritorno e gli accoppiamenti verranno sorteggiati. La società prima estratta di ciascuna gara giocherà in casa la gara di ritorno. Al termine della gara di ritorno sarà dichiarata vincente la squadra che nelle due gare avrà realizzato il maggior numero di reti; nel caso di parità dei gol al termine della gara di ritorno gli arbitri faranno disputare due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno; qualora anche al termine di questi le squadre fossero in parità si procederà all'effettuazione dei tiri di rigore. Le due società vincenti otterranno il diritto di iscrizione in Serie A e si incontreranno in una gara per l’assegnazione del titolo di campione della Serie A2, mentre le due perdenti accederanno al play-in contro le due società vincenti i play-off.

Risultati

Andata

Ritorno

Spareggio per il titolo 
Le due società vincenti lo spareggio promozione tra le vincenti i gironi si affronteranno in una gara per decretare la società campione della Serie A2 2021-2022. La sfida avrà luogo il 5 giugno nell'ambito delle Futsal Finals e permetterà alla vincitrice di essere dichiarata campione d'Italia di Serie A2 e di fregiarsi per l'anno successivo di un distintivo sulla maglia. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si svolgeranno due tempi supplementari di 5' ciascuno. In caso persistesse lo stato di parità si procederebbe allo svolgimento dei tiri di rigore.

Play-off 
Per determinare le due società che otterranno il diritto a disputare il play-in con le due perdenti gli spareggi promozione tra le vincenti i gironi verranno disputate gare di play-off articolate su tre turni fra le 16 squadre classificatesi dal 2º al 5º posto di ciascun girone al termine della stagione regolare. I primi due turni si svolgono all'interno dello stesso girone mentre nel terzo turno la Divisione procederà a sorteggiare pubblicamente il tabellone, con le prime due estratte che giocheranno una gara unica in casa rispettivamente contro la 3ª e la 4ª sorteggiata. Le due società vincenti il terzo turno avanzeranno al turno di play-in.

Tabellone girone A

Tabellone girone B

Tabellone girone C

Tabellone girone D

Risultati

Primo turno 
Gli incontri del 1º turno si disputeranno il 14 maggio (eccezion fatta per le partite del girone D, che si svolgeranno il 18 maggio) in casa della squadra meglio classificata al termine della stagione regolare. In caso di parità al termine delle gare si svolgeranno due tempi supplementari di 5 minuti. In caso di ulteriore parità verrà decretata vincente la squadra meglio classificata al termine della stagione regolare (coincidente con la squadra di casa).

Secondo turno 
Gli incontri del 2º turno si disputeranno il 21 maggio in casa della squadra meglio classificata al termine della stagione regolare. In caso di parità al termine delle gare si svolgeranno due tempi supplementari di 5 minuti. In caso di ulteriore parità verrà decretata vincente la squadra meglio classificata al termine della stagione regolare (coincidente con la squadra di casa).

Terzo turno 
Gli incontri del 3º turno si disputeranno il 28 maggio in casa delle prime estratte. In caso di parità al termine delle gare si svolgeranno due tempi supplementari di 5 minuti. In caso di ulteriore parità verranno svolti i tiri di rigore. Le due società vincenti avanzeranno al turno di play-in.

Play-in 
Per decretare le ultime due società promosse in Serie A 2022-23 si svolgerà un turno di play-in, nel contesto delle Futsal Finals, tra le due società perdenti lo spareggio tra le vincenti i gironi (Active Network e Melilli) e le due società vincenti il terzo turno dei play-off (Regalbuto e Fortitudo Pomezia). Nel sorteggio le squadre sono divise in due gruppi: nel gruppo A le due squadre perdenti lo spareggio promozione, nel gruppo B le due squadre vincenti i play-off. Gli incontri si svolgeranno in gara unica: in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si svolgeranno due tempi supplementari di 5' ciascuno. In caso persistesse la situazione di parità verrà dichiarata vincente la società proveniente dal gruppo A. Il play-in avrà luogo il 5 giugno e Active Network-Fortitudo Pomezia sarà oggetto di diretta Sky.

Risultati

Play-out 
Per decretare le ulteriori 6 retrocessioni in Serie B 2022-23 si provvederà a disputare i play-out tra le società giunte al terzultimo e quartultimo posto di ciascun girone.

Tabellone gironi A-B

Tabellone gironi C-D

Primo turno 
Le gare del 1º turno si giocheranno il 21 maggio in gara unica all'interno dello stesso girone, in casa della società quartultima classificata. Al termine dell'incontro sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti; in caso di parità gli arbitri della gara faranno disputare due tempi supplementari di 5'; qualora la parità persistesse sarà dichiarata vincente la squadra meglio classificata nella stagione regolare. Le società perdenti saranno retrocesse in Serie B 2022-23, mentre le altre avanzeranno al secondo turno.

Secondo turno 
Le gare del 2º turno si giocheranno il 28 maggio in gara unica, con un sorteggio che determinerà la società di casa. Al termine dell'incontro sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti; in caso di parità gli arbitri della gara faranno disputare due tempi supplementari di 5'; qualora la parità persistesse si procederà allo svolgimento dei tiri di rigore. Le società vincenti manterranno il diritto di iscrizione in Serie A2 2022-23, mentre le perdenti retrocederanno in Serie B 2022-23.

Note

Collegamenti esterni 
 

Campionato italiano di calcio a 5 Serie A2
Calcio a 5 nel 2021
Calcio a 5 nel 2022